Bays est un nom commun (au pluriel) ou un nom propre qui peut désigner :
 Bays, vizirs de l'époque pharaonique ;
 Carter Bays (cinéaste), scénariste et producteur américain ;
 Carter Bays (mathématicien), avec Richard H. Hudson, trouva une meilleure estimation du nombre de Skewes ;
 Marguerite Bays (1815-1879), laïque suisse, bienheureuse catholique ;
 Nicolas Bays (né en 1977), homme politique français, député du Pas-de-Calais ;
 The Bays, groupe de musique britannique.

Homonymie de patronyme